Gminy w USA:
 Little Texas (ang. Little Texas Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Little Texas (ang. Little Texas Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott